Peter Collinson (1694-1768), scientifique britannique ;
 Peter Collinson (1936-1980), réalisateur britannique ;
 Peter Collinson, informaticien.